Slimani ist der Familienname folgender Personen:

 Chico Slimani (* 1971), britischer Sänger
 Islam Slimani (* 1988), algerischer Fußballspieler
 Kacem Slimani (1948–1996), marokkanischer Fußballspieler
 Leïla Slimani (* 1981), französisch-marokkanische Schriftstellerin und Journalistin
 Rabah Slimani (* 1989), französischer Rugby-Union-Spieler
 Othman Slimani (1941–2004), marokkanischer Ökonom und Vater von Leïla Slimani 
 Sami Slimani (* 1990), deutscher Moderator, Blogger und Online-Video-Produzent